Il medagliere dei Giochi della XXIX Olimpiade è una lista che esprime il numero di medaglie dei comitati olimpici nazionali presenti a Pechino 2008, i ventinovesimi giochi olimpici dell'era moderna, che si sono tenuti nella capitale cinese, in Cina, dall'8 al 24 agosto 2008. Un totale di 10.903 atleti, provenienti da 204 nazioni, hanno partecipato ai 302 diversi eventi sportivi, relativi a trentaquattro sport.

Ottantasei delle duecentoquattro nazioni partecipanti, hanno conquistato almeno una medaglia. Il paese ospitante, la Cina, ha vinto il maggior numero di titoli olimpici, mentre gli Stati Uniti d'America hanno conquistato il maggior numero di medaglie.

A causa dei controlli antidoping tuttora effettuati dal CIO su campioni conservati, sono possibili nuovi provvedimenti disciplinari che potrebbero colpire anche atleti medagliati. Il medagliere qui sotto è da ritenersi quindi non definitivo.

Medagliere completo

Note

Voci correlate 
 Medagliere complessivo dei Giochi olimpici

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Giochi della XXIX Olimpiade